Naveta d'enterrament, tomba monumental de caràcter col·lectiu, un tipus d'edifici construït amb tècnica ciclòpia, de caràcter funerari i exclusiu de l'illa de Menorca
 Naveta d'habitació, tipus d'habitatge de l'Edat del Bronze present a les Balears 
 Naveta (aeronàutica), conjunt del suport i els capós d'un motor en un avió multimotor 
 Naveta (laboratori), gresol petit, que té forma allargada semblant a la d'una barca, de material refractari